José María de Areilza Carvajal es un profesor universitario y secretario general de la fundación Aspen Institute España. Sus dos áreas de docencia e investigación son Derecho de la Unión Europea y Poder e Influencia en las organizaciones.

Biografía 
Nacido en 1966 en Madrid, estudió Derecho con Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Se doctoró en Derecho (S.J.D.) en la Universidad de Harvard con una tesis dirigida por Joseph Weiler. En su estancia en EE. UU. obtuvo también un Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Harvard y un Master of Arts (M.A.) por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, e ingresó en el Colegio de Abogados de Nueva York.

Trabajó como vocal asesor en asuntos europeos y norteamericanos con José María Aznar en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 1996 y 2000.

En 2012 fue nombrado secretario general de Aspen Institute España, una fundación asociada al think tank The Aspen Institute—, en sustitución de Juan Pablo García-Berdoy.

Decano de la IE Law School donde trabajó desde 2000 hasta abril de 2012, se incorporó en septiembre de dicho año al claustro de la ESADE Law School, donde es titular de una Cátedra Jean Monnet y tiene un doble nombramiento como profesor ordinario en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Estrategia y Dirección General.

Durante los cursos 2018-19, 2019-20 y 2021-22 ha sido Profesor Visitante en INSEAD Business School, Fontainebleau, Francia, impartiendo la asignatura Power and Politics en el Programa MBA y en el Programa GEMBA. En 2022-23 es responsable del curso "Paths to Power" en London Business School, Universidad de Londres.

De 2017 a 2022 ha sido Presidente de las Tertulias Hispano-Británicas, el principal foro de relación bilateral entre los dos países.

Desde 2010 escribe semanalmente un artículo en la sección de Internacional del Diario ABC, periódico del que fue Miembro del Consejo de Administración entre 2008 y 2020. Colabora como articulista de Colpisa en los diarios del grupo Vocento. En 2017 recibió el Premio Antonio Fontán de Periodismo Político y en 2020 el Premio Aquí Europa-Vocento de Periodismo europeo.

Es Patrono del Museo Naval, Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Ronda, Patrono de la fundación Consejo España-Estados Unidos, Senior Research Fellow y Miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, Miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ecfr.eu), Jean Monnet Visiting Professor en William and Mary School of Law, Virginia, y Adjunct Faculty en Academy of Leadership de Chatham House, Londres.

Ha sido Consejero de la Diputación de la Grandeza de España (2005-18) y Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (2007-12).

Obras 
"Poder y Derecho en la Unión Europea" (monografía), Civitas -Thomson Reuters Aranzadi 2014

"España y las transformaciones de la Unión Europea" (Director y co-autor), FAES 1999

"Internet, una profecia" (Co-director y co-autor), Ariel 2001

Autor de más de cincuenta capítulos de libro y artículos académicos en publicaciones especializadas como Harvard Jean Monnet Working Papers, Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de Derecho Comúnitario Europeo, Revista de Derecho Constitucional Europeo, Anuario del Euro, Cuadernos de Pensamiento Político, Política Exterior, Foreign Policy (edición española).

Familia 

Está casado con María Salgado Madriñan y tiene dos hijos, Blanca y Santiago. Es hijo de Enrique de Areilza Churruca y Pilar Carvajal Urquijo.

Enlaces externos 

 The Aspen Institute

Referencias 

Becarios Fulbright
Profesores de la IE Universidad
Nacidos en Madrid